Papyrus 69 (nummering van Gregory-Aland), of 69 is een klein fragment van het Evangelie volgens Lucas uit de derde eeuw.

Beschrijving 
Dit fragment laat het gedetailleerde verslag van Jezus’ gebed in de hof van Gethsemane weg. In Lucas 22:61 kijkt Petrus Jezus aan in plaats van andersom. Claire Clivaz heeft in overweging gegeven of Papyrus 69 (P. Oxy 2383) een fragment zou kunnen zijn van Marcions versie van het evangelie volgens Lucas. Peter M. Head vindt dat een interessant idee, waarvoor bewijs echter ontbreekt.
De Griekse tekst van deze codex geeft de Westerse tekst. Volgens Aland is de tekst erg vrij, "kenmerkend voor de voorlopers van de D-tekst". Aland plaatst het daarom in Categorie IV.

Tekst
[recto]
 [εις πειρασ]μ[ον] [41] κ̣[αι αυτος απεσ]
 [πασθη απ αυτων ωσ]ε̣ι λιθου β̣ο̣λ̣[ην]
 [και θεις τα γονατα προσ]η̣υ̣χ̣ε̣τ̣ο̣
 [45] [ελθων προς τους μ̣αθ]ητ[ας ευ]
 [ρεν αυτους καθευ]δοντας κοι
 [μωμενους αυτους απο τη]ς̣ λυπης [46] [κ]α̣ι̣
 [ειπεν αυτοις] τ̣ι κ̣α̣θευδ̣ε
 [τε ανασταντες πρ]ο̣σ̣ευχεσ̣θ̣ε
 [ινα μη εισελθητε εις πει]ρ̣ασμ̣ο̣ν̣
 [47] [ετι δε αυτου λαλουντος ι]δου̣
 [οχλος και ο λεγομενος ιου]δ̣ας
 [εις των ι̅β̅ προηρχετο α]υ̣[τ]ους
 [και εγγισας εφιλησε]ν̣ τ̣ον ι̣̅η̅ν̅
 [48] [ι̅η̅ς̅ δε ειπεν αυτω ιουδα φι]λ̣η̣[ματι

[verso]
 [58] – [ιδων] α̣υ̣[τ]ω̣ ε̣[φη και συ εξ αυτων ει]
 ο̣ δ̣ε ειπεν [α̅ν̅ε̅ ουκ ειμι [59] και δι]
 α̣σ̣τασης ωσ̣[ει ωρας α̅ αλλος τις ισχυ]
 ριζ̣ετο λεγω[ν επ αληθειας και]
 ου̣τ̣ο̣ς ην μ[ετ αυτου και γαρ γα]
 λ̣[ι]λ̣α̣ιος εστ̣[ιν] [60] [ειπεν δε ο πετρος]
 α̣ν̣̅ε ουκ οι[δα ο λεγεις και ετι]
 αυτου λαλου̣[ντος παραχρημα]
 ε̣φωνησεν̣ [αλεκτωρ] [61] [και στρα]
 φεις ο πε̣τ̣ρ̣[ος ενεβλεψεν αυ]
 τω τοτε [υπεμνησθη ο πετρος]
 τ̣ου ρημ[ατος του κ̅υ̅ ως ειπεν]
 αυ̣τω π[ριν αλεκτορα φωνησαι ση]
 μ̣[ερον απαρνηση με τρις] [62] [και]

Zie ook 
 Lijst van Griekse papyri van het Nieuwe Testament
 Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament
 Paleografie
 Bijbelse handschriften
 Tekstkritiek van de Bijbel
 Tekstvarianten van het Nieuwe Testament

Noten

Verder lezen
 Clivaz,C., (2005) The Angel and the Sweat Like "Drops of Blood" (Lk 22:43-44): P69 and f13, HTR 98, doi:10.1017/S0017816005001045
 Ehrman & Plunkett (1983), The Angel and the Agony: The Textual Problem of Luke 22:43 44, Catholic Biblical Quarterly,45, pp. 401–16.
 Head (1993), Peter M., Christology and Textual Transmission: Reverential Alterations in the Synoptic Gospels, Novum Testamentum, Vol. 35, Fasc. 2 (Apr., 1993), esp. pp. 123–126.
 Wayment (2008), Thomas A., A new transcription of POxy 2383 (P69), NovT 50, pp. 351–57.

Externe links
 P69/P.Oxy.L 2383 plaatjes
 POxy - Oxyrhynchus Papyri online database
 PM Head's initial review of Clivaz and PM Head's further discussion

Griekse papyrus van het Nieuwe Testament
Oxyrhynchus papyri
Universiteit van Oxford